ВХЛ в сезоне 2020/2021 — одиннадцатый сезон Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Стартовал 4 сентября 2020 года в Москве матчем открытия между командами, занявшими первое и второе место по итогам регулярного чемпионата ВХЛ сезона 2019/2020 — «Звездой» и петербургским «Динамо».

Клубы 
В связи с пандемией коронавируса, от участия в чемпионате отказались все китайские и казахстанские клубы (последние ушли в собственный чемпионат), а также «Хумо» (Ташкент) и «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород).

Таким образом, в сезоне ВХЛ 2020/2021 приняли участие 26 клубов (все — РФ).

Регулярный чемпионат

Формат 
Турнир проводится по круговой системе: каждая команда играет с каждой по 2 матча (по одному дома и в гостях). Таким образом, в чемпионате каждая команда проводит 50 матчей. Лучшие 16 команд выходят в плей-офф турнира.

Турнирная таблица регулярного чемпионата 
Полужирным выделены команды-участники плей-офф. Курсивом выделены команды, не попавшие в плей-офф.

Плей-офф 
Пары формируются по следующему принципу - самый высокий номер посева играет с самым низким (1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10 и 8-9).

Преимущество своей площадки получают команды с более высоким номером посева. Серии матчей на всех этапах проводятся до четырех побед.

Победитель плей-офф становится обладателем главного трофея чемпионата - Кубка Петрова.

Сетка плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

См. также 
 Высшая хоккейная лига

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ВХЛ

Высшая хоккейная лига